Magnifique peut faire référence à :

Arts et culture

Bande dessinée 
 Une magnifique nuit, treizième volume du manga Kenshin le vagabond

Cinéma 
 Le Magnifique, film franco-italien de Philippe de Broca (1973)
 Le Magnifique, film hong-kongais de Chen Chi Hwa (1978)

Littérature 
 Le Magnifique, conte de Jean de La Fontaine (1685)
 Le Secret magnifique, roman de Lloyd C. Douglas (1929)
 Tarzan le Magnifique, roman d'Edgar Rice Burroughs (1939)
 Le Voyageur magnifique, roman d'Yves Simon (1987)

Musique 
 Le Magnifique, comédie de Michel-Jean Sedaine mise en musique par André Grétry (1773)
 Le Magnifique Mensonge, album d'Éric Charden (2002)
 Le Bordel magnifique, premier album Live de Cali (2006)
 Magnifique, album de Ratatat (2015)

Faune

Oiseaux 
 Argentin magnifique (Argentavis magnificens) est une espèce éteinte depuis environ 6 millions d'années
 Coquette magnifique (Lophornis magnificus) est une espèce de colibri
 Cotinga magnifique () est une espèce  de 
 Ptilope magnifique (Ptilinopus magnificus) est une espèce de Columbidae

Espèces aquatiques et marines 
 Anémone magnifique (Heteractis magnifica) est une anémone de mer de la famille des Stichodactylidés
 Grenouille magnifique (Litoria splendida) est une espèce d'amphibiens de la famille des Hylidae
 Sigan magnifique (Siganus magnificus) est une espèce de poissons marins, originaire de l'océan Indien oriental

Navires 
Plusieurs bâtiments de la marine de guerre française ont porté ce nom :
 Courtisan, vaisseau de ligne de 64-72 canons lancé en 1666, rebaptisé Magnifique en 1671 ;
 Magnifique, vaisseau de ligne de 84 canons, lancé en 1680 ;
 Magnifique, vaisseau de ligne de 86-88 canons, lancé en 1692 ;
 Magnifique, vaisseau de ligne de 74 canons, lancé en 1750 ;
 Magnifique, vaisseau de ligne de 80 canons, lancé en 1814.

Voir aussi  pour les bâtiments de la Royal Navy.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre